Лари́са Ю́рьевна Кисли́нская (8 июня 1958, Москва, СССР — 14 февраля 2022) — советский и российский журналист, репортёр, колумнист, обозреватель газеты «Совершенно секретно».

Биография 
Родилась 8 июня 1958 года в Москве.

В 1980 году окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ещё будучи студенткой по договору работала обозревателем в газете «Труд».

С 1980 года — специальный корреспондент и редактор отдела культуры, с 1986 года — обозреватель службы новостей информационного агентства ТАСС.

Работала обозревателем газеты «Советская Россия».

С июня 1997 года работала обозревателем и членом редакционной коллегии в газете «Совершенно секретно». Первые расследования журналистки в «Совершенно секретно» рассказывали о «банных похождениях» бывшего министра юстиции РФ Валентина Ковалёва. В 1997—1998 годах наряду с Кириллом Беляниновым («Новые Известия») Сергеем Соколовым и Сергеем Плужниковым («Литературная газета») и ещё тремя сотрудниками входила в специальную группу расследований холдинга «Совершенно секретно», являясь её неформальным лидером.

Более пяти лет сотрудничала с московским отделением Центра по изучению транснациональной преступности и коррупции при Американском университете.

Кислинская скончалась 14 февраля 2022 года. Она была найдена мёртвой в своей московской квартире после того, как перестала выходить на связь. Похороненa на Хованском кладбище (уч. 18).

Награды 
В 1987 году за цикл статей об организованной преступности получила премию Союза журналистов Москвы. В 1988 году на День советской милиции получила премию ГУВД Мосгорисполкома. В 1989 году — премию Союза журналистов СССР. В 2000 году стала лауреатом премии «Лучшие перья России». Тогда же Ассоциация популярной прессы назвала её самым известным криминальным журналистом России. В 2005 году получила премию «За возрождение России».

Известные расследования 
В 1997 году в газете «Совершенно секретно» (№ 6) опубликовала статью «А министр-то голый», в которой были напечатаны фотографии министра юстиции В. А. Ковалёва в бане в компании с обнажёнными женщинами, что привело к его последующей отставке. А. Г. Боровик вспоминал, что «огромному давлению подвергалась Лариса Кислинская после публикации о министре юстиции Ковалёве, но мы и тогда не открыли наш источник».

Судебные процессы 
В июне 1994 года Кислинская выступала в качестве ответчика по иску поданному против неё И. Д. Кобзоном из-за публикации ею в газете «Советская Россия» сведений о связях Кобзона с организованной преступностью и его участия в освобождении из под стражи воров в законе В. К. Иванькова («Япончик») и В. Ю. Никифорова («Калина»). Также были опубликованы фотографии Кобзона с А. Т. Тохтахуновым, известного в криминальном мире под прозвищем «Тайванчик». 23 февраля 1996 года Савёловский муниципальный суд принял решение в пользу Кобзона, однако 10 апреля 1996 года Кислинская подала кассационную жалобу в Кассационную коллегию Московского городского суда. Ею же по отношению к Кобзону был выдвинут встречный иск в связи с его высказыванием в интервью газете «Совершенно секретно» о том, что Кислинская «пьёт, курит и совмещает две древнейшие профессии». По второму иску суд признал слова Кобзона несоответствующими действительности и обязал его возместить Кислинской моральный ущерб в размере полумиллиона рублей.

Отзывы 
Политолог А. А. Мухин отмечает: Своеобразной легендой является неформальный «старший следователь» холдинга «Совершенно секретно» Лариса Кислинская, один из самых известных исследователей российской организованной преступности и коррупции.

Журналист Е. Ю. Додолев отмечал, что на страницах газеты «Советская Россия» «Кислинская выступила с рядом очень интересных публикаций, среди которых — „Лёгкое поведение на весах правосудия“ — о „вокзальной“ проституции».

Журналист П. Хлебников считал Кислинскую «экспертом по организованной преступности».

Сочинения

Примечания

Литература 
 
 
 
 :
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники факультета журналистики МГУ
Кислинская, Лариса Юрьевна
Репортёры
Колумнисты
Персоналии:ТАСС
Журналисты газеты «Советская Россия»
Журналисты-расследователи России
Похороненные на Хованском кладбище